Це стаття про муніципалітет Франції, щоб переглянути статтю про футболіста, див. Ліонель Мессі

Мессі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 29 км на північний схід від Парижа, 50 км на північ від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 406 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1104,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Мессі
 [ Розташування муніципалітету Мессі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна
 Античний архітектурний комплекс Мессенія

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна